Saint-Nizier je sočást názvu více francouzských obcí:

 Saint-Nizier-d'Azergues – obec v departementu Rhône
 Saint-Nizier-de-Fornas – obec v departementu Loire
 Saint-Nizier-du-Moucherotte – obec v departementu Isère
 Saint-Nizier-le-Bouchoux – obec v departementu Ain
 Saint-Nizier-le-Désert – obec v departementu Ain
 Saint-Nizier-sous-Charlieu – obec v departementu Loire
 Saint-Nizier-sur-Arroux – obec v departementu Saône-et-Loire